Томабэ́ти () — японская фамилия.

Известные носители:
 Томабэти, Кэндзи (род. 1978) — японский кёрлингист.
 Томабэти, Митико (род. 1980) — японская кёрлингистка.